Луцій Валерій Потіт ():

 Луцій Валерій Потіт (консул 483 року до н. е.) (д/н — після 470 до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч часів ранньої Римської республіки, консул 483 року до н. е.
 Луцій Валерій Потіт (консул 449 року до н. е.) (д/н — після 444 до н. е.) — політичний і державний діяч Римської республіки.
 Луцій Валерій Потіт (військовий трибун з консульською владою 414 року до н. е.) (V століття до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки, п'ятиразовий військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 414, 406, 403, 401 і 398 років до н. е.
 Луцій Валерій Потіт (консул 393 року до н. е.) (наприкінці V — початок IV ст. до н. е.) — військовий та політичний діяч ранньої Римської республіки, консул 393 року до н. е.

Див. також 
 Валерії

Валерії Потіти